David Bushnell ist der Name folgender Personen:

* David Bushnell (Erfinder) (1740–1824), US-amerikanischer Erfinder
 David Bushnell (Historiker) (1923–2010), US-amerikanischer Historiker